Paolo Finoglio – pittore italiano
 Pinacoteca Paolo Finoglio – pinacoteca nel castello di Conversano, provincia di Bari
 Sandro Finoglio – attore e modello venezuelano